Гаврю́шин — русская фамилия. Известные носители:

 Гаврюшин, Иван Фролович (1925—1981) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Гаврюшин, Николай Константинович (1946—2019) — историк религиозно-философской и научной мысли России.
 Гаврюшин, Сергей Алексеевич (род. 1959) — советский легкоатлет, толкатель ядра.